

Patronyme 

 Ailika Kremer (1977-), actrice russe ;
 Angèle Kremer-Marietti, philosophe française ;
 Anne Kremer (1975-), joueuse de tennis luxembourgeoise ;
 Arkadi Kremer (1865-1935), politicien juif ;
 Bruno Kremer (1961-), céiste français ;
 Gidon Kremer (1947-), violoniste et chef d'orchestre letton ;
 Isa Kremer (1887-1956), chanteuse russe, américaine puis argentine ;
 Johann Paul Kremer (1883-1965), médecin nazi ;
 Joseph-François Kremer (1954-), compositeur français ;
 Józef Kremer (1806-1875), philosophe polonais ;
 Marcos Kremer (1997-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Marie Kremer (1982-), actrice belge ;
 Michael Kremer (1964-), économiste américain ;
Pati Kremer (1867-1943), révolutionnaire juive russe ;
 Peter Kremer (1958-), acteur allemand ;
 Stevie Kremer, athlète et skieuse-alpiniste américaine ;
 Warren Kremer, dessinateur de comics.

Divers 
 Prix Kremer

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme lorrain